Алекса́ндр Никола́евич Во́лков (род. , Обухово, Московская область) — советский и российский хоккеист с мячом, многократный призёр чемпионатов СССР и России.

Карьера 
Александр Волков родился в посёлке Обухово Московской области. Является воспитанником обуховского «Труда», где занимался с 1964 года.

На зональных соревнованиях чемпионата РСФСР в 1971 году был замечен тренером команды «Фили» Михаилом Осинцевым и приглашен в московский клуб, где провёл один сезон.

Достигнув призывного возраста, переехал в Хабаровск, где в составе местного СКА провёл почти 30 сезонов, завершив карьеру на высшем уровне в 47 лет. Является рекордсменом клуба по числу проведённых матчей (669). До 2013 года был рекордсменом страны по количеству матчей в высшей лиге (676), пока его достижение не превзошёл Юрий Логинов.
Является абсолютным рекордсменом по количеству проведённых в высшем дивизионе чемпионатов - 29. 

Привлекался в сборную СССР. Входил в состав сборной СССР на чемпионате мира 1983 года, где команда завоевала «серебро».

В 1972 году играл за СКА в хоккей на траве.

После окончания карьеры игрока работает в структурах хабаровского клуба.

Достижения 
 Вице-чемпион СССР - 1982, 1986, 1989 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР - 1979, 1981, 1984, 1985, 1988 
 Обладатель Кубка СССР - 1988 
 Победитель приза Олимпийский - 1986 
 Второй призёр приза Олимпийский - 1987 
 В списке 22 лучших игроков сезона - 1982, 1983 

 Вице-чемпион России по мини-хоккею - 1998 
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею - 1996, 1997

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР, СНГ, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.
Примечание: Кубок СССР по хоккею с мячом возобновился с сезона 1982/1983.

В сборной СССР 

Итого: 5 матчей / 0 мячей;  3 победы, 2 ничьи, 0 поражений.

Ссылки 

 

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты на траве СССР
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Фили»
Игроки КХТ СКА Хабаровск